IXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madurai (India)